Sam Justin Gallagher – calciatore australiano
Samuel Jones "Sam" Gallagher – calciatore inglese
Sam Gallagher – ciclista australiano